Карамыш — топоним в России:
 Карамыш — река в Волгоградской и Саратовской областях.
 Карамыш — село в Красноармейском районе Саратовской области.
 Карамыш — железнодорожная станция Приволжской железной дороги